Pitcher ist die Bezeichnung einer Spielposition im Baseball und Softball.

Pitcher ist der Familienname folgender Personen:
 Annabel Pitcher (* 1982), britische Schriftstellerin
 Frederick Pitcher, nauruischer Politiker
 George W. Pitcher (1925–2018), US-amerikanischer Philosoph
 Molly Pitcher, wahrscheinlich fiktive Heldin im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Nathaniel Pitcher (1777–1836), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Gamble Pitcher (1824–1895), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Wallace S. Pitcher (1919–2004), britischer Geologe und Petograph
 Zina Pitcher (1797–1872), US-amerikanischer Politiker und Mediziner

Pitcher bezeichnet außerdem:

 Pitcher (New York), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Pitcher (Biermaß), 1,89-Liter-Krug (vgl. Bierglas)